Негедяк — топоним (тип: лимноним) в России якутского происхождения.

Якутия 
 Негедяк — озеро, по правому берегу р. Тымпылыкан, координаты 64°23' с. ш. 125°23' в. д., код ГКГН 124867.
 Негедяк — озеро, в истоках р. Ынахсыт и р. Диппа, координаты 65°16' с. ш. 121°33' в. д., код ГКГН 124866.
 Негедяк — озеро, в левобережье нижнего течения р. Диппа, севернее оз. Ничангда, координаты 64°19' с. ш. 122°08' в. д., код ГКГН 336723.
 Негедяк — озеро, на правом берегу р. Сасыл-Уялах, координаты 62°21' с. ш. 121°59' в. д., код ГКГН 455631.
 Негедяк — озеро, южнее болота Силян-Бадаран, координаты 63°41' с. ш. 125°45' в. д., код ГКГН 454123.

См. также 
 Негедян
 Негедек